Battle (englisch für „Schlacht“) steht für:
 Battle-Rap, Gesangswettstreit
 DJ-Battle, musikalischer Wettstreit
 Fairey Battle, britisches Kampfflugzeug im Zweiten Weltkrieg
 Battle (Roman), Jugendroman von Maja Lunde aus dem Jahr 2014

Orte:
 Battle (East Sussex), East Sussex, England, Schauplatz der Schlacht bei Hastings
 Battle (Kentucky), USA
 Battle (Louisiana), USA
 Battle (Texas), USA
 Battle Point, Washington, USA
 Battle Run, Kentucky, USA

Battle ist der Familienname folgender Personen:
 Anavia Battle (* 1999), US-amerikanische Sprinterin
 Bobby Battle (* 1944), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Cullen Andrews Battle (1829–1905), General der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Edgar Battle (1907–1977), US-amerikanischer Jazz-Multiinstrumentalist, Arrangeur und Komponist
 Helen Irene Battle (1903–1994), kanadische Zoologin
 Hinton Battle (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer
 John S. Battle (1890–1972), US-amerikanischer Politiker
 Jordan Battle, US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kathleen Battle (* 1948), US-amerikanische Sopranistin
 Laurie C. Battle (1912–2000), US-amerikanischer Politiker
 Lucius D. Battle (1918–2008), US-amerikanischer Diplomat
 Maya Battle (* 2003), US-amerikanische Tennisspielerin
 Talor Battle (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tara Cross-Battle (* 1968), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Texas Battle (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Battle Creek (Begriffsklärung)
 Battle Ground (Begriffsklärung)
 Battle Island (Begriffsklärung)
 Battle Lake (Begriffsklärung)
 Battle Mountain (Begriffsklärung)
 Battle of the Sexes (Begriffsklärung)
 Battle Park (Begriffsklärung)
 Battle Royal (Begriffsklärung)
 Battle Township (Begriffsklärung)

 Battles (Begriffsklärung)
 Batlle (Begriffsklärung)
 Battel